

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Trojanówka – przysiółek wsi Wichów w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica
 Trojanówka – część wsi Kamionka Wielka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Kamionka Wielka

Inne 
 Trojanówka – rzeka, dopływ Prosny, dolny bieg Cieni
 Trojanówka – wieś na Ukrainie, w rejonie kowelskim

Zobacz też 
 Trojan, Trojanowice, Trojanowo, Trojanów, Trojanówek, Trojany